Livro Verde
Livro verde de Aragão
Livro verde (relatório governamental)

Veja também
Livro Vermelho (desambiguação)

Desambiguação